Vossler ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Vossler (1872–1949), deutscher Romanist
 Otto Vossler (1902–1987), deutscher Historiker
 Otto Friedrich Vossler (1831–1906), deutscher Agrarwissenschaftler

Siehe auch:
 Vosseler